Колледж Линкольна, также Линкольн-колледж, Линкольнский колледж () может обозначать одно из учебных заведений:
в Австралии
 Линкольн-колледж (Университет Аделаиды), колледж-интернат Аделаидского университета;

в Малайзии
 Университетский колледж Линкольна, частное высшее учебное заведение, ранее известное как колледж Линкольна;

в Новой Зеландии
 Университет Линкольна (Новая Зеландия), ранее назывался «колледж Линкольна» (1961—1990);

в Великобритании
 Линкольн-колледж (Оксфорд), колледж, входящий в состав Оксфордского университета;
 Линкольнский колледж (Линкольншир), колледж дополнительного образования в Линкольншире;

в Соединённых Штатах Америки
 Линкольнский колледж (Иллинойс), частное учебное заведение с кампусами в Линкольне и Нормал, штат Иллинойс;
 Линкольн-колледж Новой Англии, коммерческий ассоциированный колледж в Сатингтоне, штат Коннектикут;
 Двухгодичный колледж Линкольн-Лэнд, Спрингфилд, штат Иллинойс;
 Университет Уошберна, ранее называвшийся колледжем Линкольна;
 Линкольн-Тех, также известный как Технический институт Линкольна, и входящий в группу школ Линкольна;
 Технологический колледж Линкольна, часть группы школ Линкольна;

См. также 
 
 
 Линкольнский университет, в Великобритании
 
 Акты Моррилла; Закон Morrill Land-Grant Colleges Act; Школы, созданные согласно этому закону, иногда называют колледжами Линкольна, поскольку Линкольн подписал первый акт Моррилла
 Группа школ Линкольна